

Персоналії 

Ескобар () — іспанське і португальське прізвище. Відомі носії:
 Алехандра Ескобар (нар. 1980) — еквадорська важкоатлетка.
 Альдер Ескобар Фореро (нар. 1977) — колумбійський шахіст, гросмейстер (2014).
 Андрес Ескобар (1967—1994) — колумбійський футболіст.
 Андрес Раміро Ескобар (нар. 1991) — колумбійський футболіст.
 Антоніо Ескобар (1879—1940) — іспанський воєначальник, генерал.
 Габріель Ескобар (1996) — іспанський боксер, чемпіон Європи серед аматорів.
 Даніела Ескобар (нар. 1969) — бразильська актриса.
 Даніел Ескобар (1964—2013) — американський актор.
 Енсо Ескобар (1951) — чилійський футболіст.
 Луїс Антоніо Ескобар (1925—1993) — колумбійський композитор.
 Маноло Ескобар (1931—2013) — іспанський співак.
 Марісоль Ескобар (1930—2016) — американський і венесуельський скульптор.
 Пабло Ескобар (1949—1993) — колумбійський наркобарон.
 Пабло Даніель Ескобар ( 1979) — болівійський футболіст.
 Рікардо Ескобар ( 1998) — чилійський футболіст, грає на позиції півзахисника.
 Річард Ескобар ( 1997) — парагвайський футболіст.
 Роландо Ескобар ( 1981) — панамський футболіст.
 Педро де Ескобар (справжнє ім'я Pedro de Porto; ок. 1465 — після 1535) — португальський композитор, який працював в Іспанії.
 Федеріко Ескобар (1924—1966) — болівійський шахтар-комуніст, діяч робочого руху і організатор профспілкового руху країни.
 Фідель Ескобар ( 1995) — панамський футболіст.
 Хосе Ескобар ( 1975) — колумбійський борець греко-римського стилю.
 Хуан Карлос Ескобар (нар. 1982) — колумбійський футболіст.
 Енріке Ескобар (1914—2005) — чилійський державний діяч.

Топоніми 

 Ескобар-де-Полендос — муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Сеговія у складі автономного співтовариства Кастилія і Леон.
 Ескобар-де-Кампос — муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Леон, у складі автономного співтовариства Кастилія і Леон.
 Ескобар (округ) — округ провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем